Донингтон Парк () — трасса (автодром), расположенная рядом с деревней Касл-Донингтон (Северо-западный Лестершир, Великобритания). Открыта в 1931 году. В  году на трассе Донингтон был проведён Гран-при Европы. Также на ней проводились не входящие в официальный зачёт чемпионата Гран-при Великобритании с 1935 по 1938 год. Приезжал на трассу и ДТМ, и старый (1991, 1993, 1994, 1995), и новый (2002, 2003). Ныне на трассе проводятся этапы британских гоночных чемпионатов и соревнования MotoGP. 
Также место проведения известных рок-фестивалей («Monsters of Rock» и пр.).

Победитель Гран-при Европы на трассе Донингтон

Победители Гран-при Великобритании на трассе Донингтон 
не входящие в зачет чемпионата мира Формулы-1

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Рекорды прохождения трека для серийных авто
  Google Maps

Донингтон
Трассы MotoGP
Трассы Супербайка
Трассы DTM
Гран-при Великобритании
Гран-при Европы
Гоночные трассы Великобритании
Спортивные сооружения Англии